The Unholy Three se poate referi la:

 The Unholy Three, un roman din 1917 de Tod Robbins
 The Unholy Three (film din 1925), regizat de Tod Browning. Film mut bazat pe roman.
 The Unholy Three (film din 1930), refacere cu sunet a filmului din 1925, regizat de Jack Conway.